Ślesin peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Ślesin, un village.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Ślesin, une gmina mixte du powiat de Konin ;
 Ślesin, une ville, chef-lieu de la gmina précédente.